Communauté française peut désigner :
 la Communauté française, une fédération entre la France et certaines de ses anciennes possessions outre-mer (de 1958 à 1961).
 la Communauté française de Belgique.
 Sous le régime de Vichy, l'expression communauté française servait à désigner l'ensemble des Français de souche,  selon l'idéologie aryaniste, avec l'objectif de spécialement exclure les Juifs de la nationalité française.
 l'ensemble des personnes de nationalité française vivant dans un pays étranger.